PMS steht für:
 Pantone Matching System, ein Farbabstimmungssystem
 Partido Mexicano Socialista, ehemalige sozialistische Partei in Mexiko
 Partikelminderungssystemen, siehe Partikelkatalysator
 Pavement Management System, eine Datenbank für Straßennetze
 Performance-Measurement-System, ein System zur Erfolgsbewertung
 Persistierende Müller'sche Strukturen, siehe Müller-Gang-Persistenzsyndrom
 Phenazinmethosulfat, ein Redoxindikator
 Philips Medizin Systeme, ein deutsches Medizintechnikunternehmen
 Phonembestimmtes Manualsystem, ein phonetisches Fingeralphabet
 PMS-Interactive, ein Teletext-Unternehmen 
 Prämenstruelles Syndrom, gesundheitliche Beschwerden beim Menstruationszyklus
 Prirodoslovni muzej Slovenije, slowenischer Name des Slowenischen Museums für Naturgeschichte
 Pro Mente Sana, Schweizerische Stiftung im Interesse psychisch kranker Menschen
 Projektmanagementsoftware, eine Software zur Unterstützung des Projektmanagements
 Property Management System, eine Software zur computergestützten Verwaltung von Ressourcen, siehe Buchungssystem#Hotelsoftware
 Palmyra Airport (IATA-Code), Flughafen von Tadmor (moderne Stadt) auf dem Gebiet von Palmyra, Gouvernement Homs in Syrien

pms steht für:
 Piemontesische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung